Аспе́ (, гасконск. Aspèth) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Верхняя Гаронна. Входит в состав округа Сен-Годенс.

Код INSEE кантона — 3101. Всего в состав кантона Аспе входит 21 коммуна, из них главной коммуной является Аспе.

Население 
Население кантона на 2011 год составляло 5146 человек.

Коммуны кантона

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Аспе на сайте INSEE
 Население коммун департамента Верхняя Гаронна на сайте INSEE
 Расположение кантона Аспе на карте Франции

Кантоны департамента Верхняя Гаронна